Alex Pineda Chacón (Santa Cruz de Yojoa, 19 de dezembro de 1969) é um ex-futebolista hondurenho. Artilheiro da Major League Soccer em 2001, atualmente está desempregado.

Referências

Ligações externas 
Perfil em National Football Teams 

Futebolistas de Honduras
Futebolistas do New England Revolution
Futebolistas do Los Angeles Galaxy